Louisa é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:
 Condado de Louisa (Iowa)
 Condado de Louisa (Virgínia)

Desambiguações de topônimos